Аристей (, Aristaios, ) може да се отнася за:

 Аристей, гръцки бог
 Аристей Стари, гръцки математик 4 век пр.н.е.
 Аристей от Проконес (Aristeas), гръцки поет от 7 век пр.н.е.
 Аристей (философ), гръски питагорийски философ от 6 век пр.н.е.
 Аристей от Коринт, военачалник, вожд на бунта против Касандрия 432 пр.н.е., посланик в Персия 430 пр.н.е., преговаря с цар Ситалк
 Аристей от Спарта, военачалник 423 пр.н.е.
 Аристей от Мармора (Aristeas), псевдоним на александрийски евреин, автор на „Писмото на Аристей“ за превода на Стария завет (Тора) от еврейски на гръцки и създаването на Септуагинта, 2 или 3 век пр.н.е.
 (2135) Аристей, Аполон астероид